Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2022 was het 24e seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 9 april op het Motorland Aragón in Spanje verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 20 november op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.

Dominique Aegerter is de regerend wereldkampioen en wist zijn titel succesvol te verdedigen tijdens de eerste race in het voorlaatste weekend op het Mandalika International Street Circuit.

Kalender

Coureurs en teams

* Patrick Hobelsberger was ingeschreven voor het weekend op Estoril, maar hij werd na de vrije trainingen op vrijdag vervangen door Simon Jespersen.

Resultaten

Puntensysteem

Coureurs

Fabrikanten

Externe link
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2022
Wereldkampioenschap Supersport